Retty steht für:

 Retty, ein ehemaliges ostindisches Maß

Retty ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Retty (1821–1885) deutscher Lehrer und Schauspieler
 Leopold Retty (1704–1751), italienischer Architekt, siehe Leopoldo Retti
 Rosa Albach-Retty (1874–1980), österreichische Schauspielerin
 Rudolf Retty (1845–1913), deutsch-österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Wolf Albach-Retty (1906–1967), österreichischer Burgschauspieler
Siehe auch:
Retti
Reti
Rety
Réthy